Панчевский:

 Панчевский, Милан (1935—2019) — политический деятель СФРЮ и Македонии.
 Панчевский, Пётр (Пётр Павлов; 1902—1982) — болгарский военачальник и государственный деятель, министр обороны Народной Республики Болгария.
 Панчевский мост — единственный мост, проложенный через Дунай в Белграде, столице Сербии.